Истапа () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Ixtapa с языка цоциль можно перевести как — место солёной воды.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 0,4 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Ла-Трая, находится на высоте 1792 метра.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на севере с Сояло, Бочилем и Ларрайнсаром, на востоке с Чамулой и Синакантаном, и на юге и западе с Чьяпа-де-Корсо.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 18 ноября 1943 года, по данным 2020 года в его состав входит 71 населённый пункт, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и скотоводство — 72,6 % ;
 промышленность и строительство — 10 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 16 %;
 безработные — 1,4 %.

Сельское хозяйство 
Основные выращиваемые культуры: кукуруза и фрукты.

Животноводство 
В муниципалитете разводится крупный рогатый скот, лошади, свиньи и домашняя птица.

Лесное хозяйство 
Производится заготовка древесины сосновых пород.

Услуги 
В муниципалитете можно найти только услуги гостиницы и ресторанов, так как всего в 40 км находится столица штата.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 99,2 %;
 водоснабжение: 26,8 %;
 водоотведение: 95,2 %.

Туризм 
Основные достопримечательности: церковь и здание администрации, построенные в колониальный период; также стоит отметь геотермальные источники Салинас и Франсиско Ромо Серрано, а также пещеры около посёлков Санта-Барбара, Консепсьон и Сапотильо.

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 Мексика в цифрах. Истапа
 Топографическая карта муниципалитета на сайте штата

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чьяпаса